Molinuevo ist der Nachname folgender Personen:

 José Molinuevo (1917–2002), spanischer Fußballtorhüter und -trainer